Norman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Richardson Norman
 Alfred Merle Norman
 Cecil Norman
 David B. Norman
 David R. Norman
 James L. Norman
 Jennifer M. Norman
 Johannes Musaeus Norman
 John Roxborough Norman
 Mark Douglas Norman
 T. Norman